Анатолий Фёдорович Васильев:
 Васильев, Анатолий Фёдорович (1900—1986) — советский инженер-гидротехник, лауреат Государственной премии СССР.
 Васильев, Анатолий Фёдорович (род. 1936) — наладчик станков Пензенского производственного объединения «Электромеханика», Герой Социалистического Труда.